Greenfield («campo verde» en inglés) puede referirse a:
 Proyecto greenfield, proyecto creado desde cero, sin restricciones impuestas por un trabajo anterior;
 Municipio de Greenfield, cualquiera de los municipios de los Estados Unidos con ese nombre;
 Apellido de varias personas:
 Chloe Greenfield (n. 1995), actriz estadounidense;
 Max Greenfield (n. 1980), actor estadounidense;